

Personaggi vari 

Utsunomiya Hirotsuna – samurai giapponese
Utsunomiya Kunitsuna – samurai giapponese
Syogo Utsunomiya – astrofilo giapponese

Altro 

Utsunomiya – città giapponese della prefettura di Tochigi
Clan Utsunomiya – clan giapponese
Linea Utsunomiya – servizio ferroviario metropolitano giapponese
Linea Tōbu Utsunomiya – linea ferroviaria giapponese
Stazione di Utsunomiya – stazione ferroviaria giapponese
20151 Utsunomiya – asteroide della fascia principale
C/1997 T1 Utsunomiya – cometa non periodica
C/2000 W1 Utsunomiya-Jones – cometa non periodica